Череда́ трёхразде́льная () — однолетнее травянистое растение; вид рода  семейства , типовой вид этого рода.

Русские народные названия: золотушная трава, череда, козьи рожки, прицепа, болотная стрелка, двузубец, собачник, шабашник, репехи собачьи.

Ботаническое описание 

Однолетнее растение. Корень стержневой, сильно разветвлённый, тонкий.

Стебель одиночный, прямостоячий, красноватый, вверху супротивно ветвящийся, высотой до 100 см.

Листья супротивные, с короткими крылатыми черешками, трёхраздельные, с ланцетовидными пильчато-зубчатыми долями (средняя доля крупнее), голые, тёмно-зелёные.

Листья простые с изрезанной листовой пластинкой: многократно перисторассечённые, супротивные, короткочерешковые или самые верхние простые с цельной листовой пластинкой: эллиптические или продолговатые, край цельный, основание округлое, верхушка острая, жилкование перистое.

Цветки грязновато-жёлтые, все трубчатые, обоеполые, собраны в крупные, плоские одиночные или по нескольку на концах ветвей корзинки на верхушке стебля и супротивных пазушных побегах, обёртка корзинки двухрядная: наружная из 5—8 листовидных продолговатых, коротко заостренных листочков, превышающих диаметр корзинки и оттопыренных; внутренняя из красноватых, пленчатых, прижатых листочков; цветоложе усажено узкими пленчатыми прицветниками, цветки вместо чашечки имеют 2—3 прямостоячие острозубчатые щетинки с крючковатыми зубчиками, остающиеся при плодах.

*P(5) A(5) G(2). Завязь нижняя.

Плод — обратнояйцевидная, клиновидная, сплюснутая, с двумя зазубренными остями семянка. Благодаря этим остям плоды легко цепляются к шерсти животных, одежде человека и переносятся на большие расстояния. Цветёт с конца июня до сентября, плоды созревают в конце сентября — октябре.

Распространение и среда обитания 
Распространена почти во всей европейской части России, в Сибири, Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке.

Растёт по сырым берегам рек, вдоль мелиоративных каналов, у прудов и озёр, на болотах, в канавах, где часто образует заросли. Рассеянно встречается на лугах, как сорняк в огородах и на полях.

Череда — тепло- и влаголюбивое растение. В холодные дождливые вёсны она растёт медленно и плохо развивается.

Значение и применение 
Из листьев и цветков череды получают ярко-жёлтую, кремовую и коричневую краску для окрашивания шёлковых и шерстяных тканей.

Применяется в ветеринарии.

В молодом возрасте хорошо поедается свиньями.

Осенний поддерживающий медонос, даёт незначительное количество нектара и пыльцы. Одно соцветие выделяет 0,1283—0,3108 мг нектара. Нектаропродуктивность 100 цветков в условиях юга Дальнего Востока 13,0—15,0 мг. Пчёлы посещают её охотно только в безвзяточный период.

Культивируется.

Применение в медицине 
Популярность череды как лекарственного растения раньше была настолько велика, что её заготовка в XIX веке проводилась в 29 губерниях России. Использовалась только внутри страны; на Западе её лечебное действие не признавалось, но зато она активно использовалась в китайской и тибетской медицине, которая рекомендовала её при дизентерии, экземе, при заболеваниях суставов.

Лекарственное сырьё 
Лекарственным сырьём являются облиственные верхушки стеблей и боковых ветвей длиной не более 15 см и крупные листья — трава череды (), которую собирают в период бутонизации в первой половине июня. Сырьё, заготовленное в период цветения, после сушки становится непригодным, так как при сушке в естественных условиях цветение продолжается и корзинки становятся колючими. В таких случаях срезают только боковые веточки без потемневших плодоносящих корзинок. Сушку проводят в сушилках при температуре 40—45 °C или в тени под навесами, на чердаках с хорошей вентиляцией, раскладывая слоем 5—7 см. В начале сушки сырьё ежедневно переворачивают. Когда стебли начинают ломаться, сушку сырья прекращают. Срок годности сырья 2 года. Запах сырья специфический, при растирании усиливающийся. Вкус терпкий, с едким привкусом. Основные районы заготовок дикорастущей череды находятся в Белоруссии, на Украине, в Краснодарском и Ставропольском краях России.

В сырье содержится значительное кол-во каротиноидов (до 60—70 мг%), а также флавоноиды: лютеолин-7-глюкозид, халкон бутеин, аурон сульфуретин и другие (более 10 веществ).

Не допускается сбор и применение в лечебных целях других видов череды, так как это может привести к отравлениям. Встречаются  и  У первой более широкие и плоские корзинки, многочисленные листочки обёртки. Второй вид отличается поникающими корзинками, цельными пильчато-зубчатыми листьями.

Фармакологические свойства 
Трава череды обладает мочегонными и потогонными свойствами, улучшает пищеварение, нормализует нарушенный обмен веществ. Лекарственные свойства препаратов череды в определённой степени, по-видимому, обусловлены наличием аскорбиновой кислоты и марганца, которые имеют важное значение в физиологических превращениях веществ. Ионы марганца в составе ферментных систем влияют на процессы кроветворения, свёртываемость крови, на деятельность желёз внутренней секреции. Масляные экстракты травы череды, содержащие значительные количества нерастворимого в воде, но хорошо растворимого в жирах каротина, обладают противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Дубильные вещества, до 66 % которых составляют полифенолы, придают растению ярко выраженные бактерицидные свойства.

Длительное, неумеренное применение череды может привести к обратным результатам, особенно в детской практике — к повышению нервной возбудимости и раздражительности, нарушению стула, падению артериального давления, слабости.

Лекарственные формы 
Надземная часть. Настой, настойка — при нарушении обмена веществ как средство, улучшающее аппетит и пищеварение, лёгкое потогонное, мочегонное, желчегонное и седативное; как средство для снижения кровяного давления; наружно (в виде ванн и обмываний) — при рахите, подагре, артритах и экссудативном диатезе. В народной медицине настой, отвар (внутрь) — при заболеваниях печени, селезёнки, при бронхитах, сахарном диабете, плохом пищеварении, простуде; как мочегонное при воспалении мочевого пузыря. Внутрь и наружно — при золотухе, рахите, угрях, прыщах, фурункулах и других гнойничковых заболеваниях. Наружно (в виде примочек, общих ванн, ванночек) — при фурункулёзе, нейродермитах, экземах, себорее.

Трава череды входит в состав противозолотушного сбора («Авериного чая»).

Листья. Свежие (растёртые) прикладывают к инфицированным ранам и язвам. Порошок (в виде присыпки) — при гноящихся ранах и язвах.

Используются такие лекарственные формы, как настой травы череды () и брикеты травы череды ().

Элементы агротехники 
Для череды отводят увлажнённые, хорошо дренированные участки. Лучшие предшественники — зерновые культуры. При перекопке почвы вносят 4 кг навоза и компоста и по 3 г полного минерального удобрения на 1 м². Оптимальный срок посева семян — за 1—1,5 месяца до наступления устойчивых холодов. При подзимнем посеве семена скарифицируют. Сеют их с междурядьями 60 см, заделывая на глубину 2,5—3 см. Уход за посевами заключается в 4—5-кратном рыхлении почвы на глубину 5—8 см и прополке.

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 831

Вид Череда трёхраздельная относится к роду  семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Инфравидовые таксоны 

 (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
 (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
 (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
 (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
 (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
 (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
 (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Череда трёхраздельная на сайте The Linnaean Plant Name Typification Project 

Кореопсисовые
Флора Евразии
Лекарственные растения
Медоносы
Сорные растения